Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1996 odbyły się między 23 a 31 marca 1996 w kanadyjskim Hamilton, w Copps Coliseum.

Tytuł mistrzów świata ponownie obronili Kanadyjczycy (Jeff Stoughton), którzy w finale pokonali Szkotów (Warwick Smith) 6:2. W małym finale Szwajcarzy (Patrick Hürlimann) pokonali 9:6 Norwegów (Eigil Ramsfjell).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
:Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1996
1996 w curlingu
1996 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Hamilton (Kanada)